Дагестан в филателии — совокупность почтовых марок, художественных маркированных конвертов и других филателистических материалов, посвящённых Дагестану.

Почтовые марки 

 В 1944 году в СССР была выпущена почтовая марка, посвящённая Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову .
 В 1963 году была выпущена в обращение марка «Кубачинские изделия» (РСФСР, Дагестан).
 20 января 1971 года тиражом 4,5 млн шт. была выпущена марка «50 лет Дагестанской АССР».
 20 января 1981 года тиражом 4,4 млн шт. была выпущена марка «60 лет Дагестанской АССР».

Монеты 
17 октября 2013 года тиражом 10 млн. экз. была пущена в обращение 10-рублёвая монета, посвящённая Дагестану из серии «Российская Федерация» (биметалл: кольцо — латунь, диск — мельхиор). На реверсе монеты  находится изображение герба Республики Дагестан, по окружности – надписи: вверху – "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу – "РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН"

Художественные маркированные конверты 
Ниже приводится неполный список художественных маркированных конвертов СССР, на которых была запечатлён Дагестан.

Специальные гашения 
 В связи с празднованием 60-летия Дагестанской АССР 20 января 1981 года на Махачкалинском почтамте осуществлялось спецгашение с помощью почтового штемпеля с изображением символики основных направлений развития экономики республики и надписями «СССР. Дагестанская АССР. 60 лет» и «Махачкала. 20.I.81. Почтамт».

См. также 
 Дербент в филателии
 Махачкала в филателии

Примечания 

Россия в филателии
Культура Дагестана